Le tournoi New England Indoors est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1968 se dispute à Salem du 16 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Mary-Ann Eisel.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Billie Jean King.

Résultats en simple

Parcours 
9 joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis New England Indoors

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

New England
Tennis aux États-Unis en 1968
Sport en février 1968